Komsomolski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Komsomolski (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Komsomolski (Komi), in der Republik Komi
 Komsomolski (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Komsomolski (Tschuktschen), im Autonomen Kreis der Tschuktschen

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Komsomolski (Adygeja)
 in der Region Altai:
 Komsomolski (Region Altai, Mamontowo), im Rajon Mamontowo
 Komsomolski (Region Altai, Pawlowsk), im Rajon Pawlowsk
 Komsomolski (Region Altai, Soloneschnoje), im Rajon Soloneschnoje
 Komsomolski (Region Altai, Toptschicha), im Rajon Toptschicha
 in der Oblast Archangelsk:
 Komsomolski (Archangelsk, Krasnoborsk), im Rajon Krasnoborsk
 Komsomolski (Archangelsk, Welsk), im Rajon Welsk
 in der Oblast Astrachan:
 Komsomolski (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Komsomolski (Baschkortostan, Dawlekanowo), im Rajon Dawlekanowo
 Komsomolski (Baschkortostan, Duwan), im Rajon Duwan
 Komsomolski (Baschkortostan, Karaidel), im Rajon Karaidel
 Komsomolski (Baschkortostan, Mijakinski), im Rajon Mijakinski
 in der Oblast Belgorod:
 Komsomolski (Belgorod, Belgorod), im Rajon Belgorod
 Komsomolski (Belgorod, Prochorowka), im Rajon Prochorowka
 im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 Komsomolski (Chanten und Mansen)
 in der Republik Kalmückien:
 Komsomolski (Kalmückien), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 in der Oblast Kemerowo:
 Komsomolski (Kemerowo)
 in der Oblast Kirow:
 Komsomolski (Kirow)
 in der Region Krasnodar:
 Komsomolski (Krasnodar, Beloretschensk), im Rajon Beloretschensk
 Komsomolski (Krasnodar, Gulkewitschi), im Rajon Gulkewitschi
 Komsomolski (Krasnodar, Kawkasskaja), im Rajon Kawkasskaja
 Komsomolski (Krasnodar, Korenowsk), im Rajon Korenowsk
 Komsomolski (Krasnodar, Kurganinsk), im Rajon Kurganinsk
 Komsomolski (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Komsomolski (Krasnodar, Nowokubansk), im Rajon Nowokubansk
 Komsomolski (Krasnodar, Timaschewsk), im Rajon Timaschewsk
 in der Region Krasnojarsk:
 Komsomolski (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kursk:
 Komsomolski (Kursk, Gluschkowo), im Rajon Gluschkowo
 Komsomolski (Kursk, Pristen), im Rajon Pristen
 in der Republik Mari El:
 Komsomolski (Mari El, Morki), im Rajon Morki
 Komsomolski (Mari El, Sowetski), im Rajon Sowetski
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Komsomolski (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), im Rajon Bogorodsk
 Komsomolski (Nischni Nowgorod, Schachunja), im Rajon Schachunja
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Komsomolski (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Komsomolski (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Komsomolski (Orenburg, Adamowka), im Rajon Adamowka
 Komsomolski (Orenburg, Alexandrowka), im Rajon Alexandrowka
 Komsomolski (Orenburg, Gratschowka), im Rajon Gratschowka
 Komsomolski (Orenburg, Kwarkeno), im Rajon Kwarkeno
 in der Oblast Orjol:
 Komsomolski (Orjol)
 in der Region Perm:
 Komsomolski (Perm, Jurla), im Rajon Jurla
 Komsomolski (Perm, Kungur), im Rajon Kungur
 in der Oblast Rjasan:
 Komsomolski (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Komsomolski (Rostow, Kaschary), im Rajon Kaschary
 Komsomolski (Rostow, Morosowsk), im Rajon Morosowsk
 Komsomolski (Rostow, Sernograd), im Rajon Sernograd
 in der Oblast Samara:
 Komsomolski (Samara, Borskoje), im Rajon Borskoje
 Komsomolski (Samara, Kinel), im Rajon Kinel
 in der Oblast Saratow:
 Komsomolski (Saratow, Basarny Karabulak), im Rajon Basarny Karabulak
 Komsomolski (Saratow, Dergatschi), im Rajon Dergatschi
 Komsomolski (Saratow, Osinki), im Rajon Osinki
 Komsomolski (Saratow, Petrowsk), im Rajon Petrowsk
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Komsomolski (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tjumen:
 Komsomolski (Tjumen, Golyschmanowo), im Rajon Golyschmanowo
 Komsomolski (Tjumen, Sawodoukowsk), im Rajon Sawodoukowsk
 Komsomolski (Tjumen, Wagai), im Rajon Wagai
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Komsomolski (Tscheljabinsk, Argajasch), im Rajon Argajasch
 Komsomolski (Tscheljabinsk, Bredy), im Rajon Bredy
 Komsomolski (Tscheljabinsk, Kisilskoje), im Rajon Kisilskoje
 Komsomolski (Tscheljabinsk, Warna), im Rajon Warna
 in der Oblast Tula:
 Komsomolski (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Komsomolski (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 in der Oblast Twer:
 Komsomolski (Twer, Firowo), im Rajon Firowo
 Komsomolski (Twer, Kalinin), im Rajon Kalinin
 in der Oblast Wolgograd:
 Komsomolski (Wolgograd, Kalatsch), im Rajon Kalatsch
 Komsomolski (Wolgograd, Nowonikolajewski), im Rajon Nowonikolajewski
 Komsomolski (Wolgograd, Palassowka), im Rajon Palassowka
 in der Oblast Wologda:
 Komsomolski (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Komsomolski (Woronesch, Buturlinowka), im Rajon Buturlinowka
 Komsomolski (Woronesch, Ramon), im Rajon Ramon
 Komsomolski (Woronesch, Talowaja), im Rajon Talowaja

Komsomolski ist der frühere Name:
 einer ehemaligen Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula, heute Stadtteil von Donskoi

Siehe auch:
 Komsomolsk (Begriffsklärungsseite)
 Komsomolskaja (Begriffsklärungsseite), weibliche Form
 Komsomolskoje (Begriffsklärungsseite), sächliche Form
 Komsomolske (Begriffsklärung), ukrainische sächliche Form
 Komsomolskyj (Begriffsklärungsseite), ukrainische männliche Form